Llopart ist der Familienname folgender Personen:

 Francesc Sabaté Llopart (1915–1960), spanischer Anarchist
 Jorge Llopart (1952–2020), spanischer Geher